Но́нна Крони́довна Копержинская (; 1 мая 1920, Киев — 10 июня 1999, там же) — советская и украинская актриса театра и кино. Народная артистка УССР (1967).

Биография 
Родилась 1 мая 1920 года в Киеве. Когда ей было 2 года, умер её отец. После смерти отца Нонна вместе с матерью-врачом переехала жить на Донбасс в город Димитров (ныне Мирноград), а позже, когда её мать перевели на работу в Киев, Нонна вернулась в родной город. Там Копержинская окончила школу № 150, а после поступила в театральный институт (1938), где попала на курсы к Амвросию Бучме. Вскоре её заметил Александр Довженко и снял в своём фильме «Щорс» (1939).

В 1941 году началась Великая Отечественная война, и Нонне пришлось оставить учёбу, которую она закончила уже после войны. С 1946 года и до конца жизни работала в театре им. Ивана Франко, создавая яркие сценические образы. Как отметила народная артистка УССР Галина Яблонская, работавшая с Копержинской:
«Нонна Копержинская не играла на сцене — она на ней жила, и в этом её можно сравнить с Амвросием Бучмой».

Затем Нонна снялась в картине «Украденное счастье» (1952). Слава к ней пришла после ролей в фильмах «За двумя зайцами» (1961) и «Королева бензоколонки» (1963).

Умерла Нонна Копержинская 10 июня 1999 года. Похоронена рядом с мужем, театральным режиссёром Павлом Шкребой (1909—1985), на Байковом кладбище в Киеве.

Театральные работы 
  — «Молодая гвардия» А. Фадеева; реж. Бенедикт Норд — Люба Шевцова
  — «Макар Дубрава» А. Корнейчука; реж. Гнат Юра, Бенедикт Норд — Марта
  — «Пока солнце взойдёт, роса очи выест» М. Кропивницкого; реж. Борис Балабан — Текля
  — «Ой, не ходи, Грицю, та й на вечерницы» М. Старицкого; реж. Виктор Добровольский — Устя
 1956 (восстановлено) — «Украденое счастье» И. Франко; реж. Гнат Юра — Настя
  — «Злая судьба» («Цыганка Аза») М. Старицкого; реж. Гнат Юра — Гордиля
  — «Не суждено» М. Старицкого; реж. Фёдор Верещагин — Степанида
  — «Фараоны» А. Коломийца; реж. Иван Казнадий — Ганна
  — «В степях Украины» А. Корнейчука; реж. Николай Шейко — Катерина
  — «Бесталанная» И. Карпенко-Карого; реж. Павел Шкреба — Ганна
  — «Патетическая соната» Н. Кулиша; реж. Дмитрий Алексидзе — Настя
  — «Мои друзья» А. Корнейчука; реж. Владимир Лизогуб — Варвара
  — «Дороги, которые мы выбираем» Н. Зарудного; реж. Сергей Смеян, Анатолий Скибенко
  — «Пора жёлтых листьев» Н. Зарудного; реж. Сергей Смеян — Катерина
  — «Тыл» Н. Зарудного; реж. Сергей Смеян
  — «Дядя Ваня» А. Чехова; реж. Сергей Данченко — Марина — старая няня
  — «Ретро» А. Галина; реж. Владимир Лизогуб, Пётр Ильченко — Нина Ивановна
  — «Визит старой дамы» Ф. Дюрренматта; реж. Сергей Данченко — Клара Цеханасян
  — «Регіон» Н. Зарудного; реж. Сергей Данченко, Пётр Ильченко
  — «Жанна» А. Галина; реж. Пётр Ильченко
 «Грех» В. Винниченко — Галина Петровна

Фильмография

Актёрские работы 
  — Щорс
  — Калиновая роща
 1953 — Судьба Марины — Мотря, жена Матвея Гавриловича
  — В один прекрасный день — Оксана
  — Когда поют соловьи — Устина
  — Партизанская искра — мачеха Волошиных
 1957 — Штепсель женит Тарапуньку — тётя Вустя
  — Волшебная ночь (короткометражный) — Василина
 1958 — Сватанье на Гончаровке — Одарка
 1958 — Мальчики — женщина на вокзале
  — Киевлянка (Фильм 3. Наследники)
  — За двумя зайцами — Секлета Филипповна Лимериха, мать Гали
  — Королева бензоколонки — Рогнеда Карповна, буфетчица
  — Месяц май — мать Гали
  — Десятый шаг — эпизод
 1967 — Непоседы — Дыходымиха, мать Олега
  — Варькина земля — Нонна Степановна, председатель
 1969 — Если есть паруса — Капиталина Дмитриевна Дудка, жена боцмана
 1969 — Злая судьба — Гордыля
  — Зозуля с дипломом — Оксана Дмитриевна, председатель
 1971 — Инспектор уголовного розыска — Каштанова, соседка Огородниковых
  — Мушкетёры 4 «А» (короткометражный) — Макаровна, тётя Юры
  — Рим, 17... 
  — Прощайте, фараоны! — Ганна
  — Простые заботы — Ефимовна
  — Время — московское — Ефимовна
  — Царевна — приятельница
  — Остров любви (Фильм первый. «Остров любви») — няня панночки

Фильмы-спектакли 
  — Украденное счастье — вторая соседка
  — Назар Стодоля — молодица
  — Свечкина свадьба — Татьяна, бублейница
  — Фараоны — Ганна
  — Бесталанная — Ганна
 1966 — Почему улыбались звёзды — Оксана Дмитриевна
  — Не суждено — Степанида
  — Две семьи — Настя, мать Самрося и Романа
  — Ретро — Нина Ивановна Воронкова, медсестра

Награды 
 1960, 24 ноября — Орден «Знак Почёта»
 1967 — Народная артистка УССР
 1981, 7 августа — Орден Трудового Красного Знамени

Примечания

Ссылки 
 Грустный визит в театр
 Краткая биография
 Киевский календарь

Персоналии:Киевский театр им. И. Франко
Похороненные на Байковом кладбище